Anet puede referirse a:

Anet, comuna francesa situada en Eure y Loir.

Anet, comuna suiza situada en el cantón de Berna.